Аль-Мадина:

 Аль-Мадина — крупнейший исторический рынок (сук) в центре Алеппо (Сирия).
 Аль-Мадина — ливийский футбольный клуб из города Триполи.